Plaats in Indonesië
 Wonolopo (Mijen), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Wonolopo (Tasikmadu), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java